Tōkaidō (estrada) - uma estrada do Japão
 Tōkaidō (região) - uma região do Japão
 Megalópole japonesa - formação urbana do Japão
 Tokaido Shinkansen - linha ferroviária de alta velocidade do Japão

Desambiguação